TV-nytt kan syfta på:

TV-nytt – förmedlade nyheter i telegramform
Yle Nyheter TV-nytt – ett svenskspråkigt dagligt nyhetsprogram